Svanen (schip, 1916), schoener, tentoongesteld in het Noors Maritiem Museum
 Svanen (schip, 1991), drijvende kraan, gebouwd voor de bouw van de Storebælt-brug